Jméno a příjmení Petr Sýkora nosí více osobností:

 Petr Sýkora (1953) – český fotbalista
 Petr Sýkora (1974) – podnikatel a zakladatel nadace Dobrý anděl
 Petr Sýkora (1976) – bývalý český hokejista, plzeňský odchovanec, dvojnásobný vítěz Stanley Cupu
 Petr Sýkora (1978) – bývalý český hokejista, pardubický odchovanec (HC Dynamo Pardubice)